Wölfl ist der Familienname folgender Personen:

 Adelbert Wölfl (1823 oder 1827–1896), deutscher Veduten- und Landschaftsmaler
 Alois Wölfl (1906–1988), deutscher Orgelbauer
 Dietmar Wölfl (* 1955), österreichischer Maler
 Franjo Wölfl (1918–1987), kroatisch-jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Heinz Wölfl (1953–2011), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalpolitiker (CSU)
 Karl Wölfl (1914–2004), österreichischer Radrennfahrer
 Rudolf Wölfl (1911–2003), deutscher Philologe, Pädagoge und Humanist
 Sigmund Wölfl, deutscher Fußballspieler
 Stefan Wölfl (* 1959), deutscher Pharmazeut und Hochschullehrer
 VA Wölfl (* 1944), deutscher Aktions- und Videokünstler, Maler, Fotograf und Choreograf

Wölfl ist ein Ortsname:
 Wölfl (Penzberg), Ortsteil der Stadt Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Woelfl
 Wölfel